

Personaggi 

Agide Jacchia, compositore italiano
Alessandro Jacchia, dirigente e produttore televisivo italiano
Arrigo Jacchia, giornalista italiano
Fulvio Jacchia, scenografo italiano
Luigi Giuseppe Jacchia, astronomo italo-americano
Mario Jacchia, partigiano italiano
Enrico Jacchia, scrittore, giornalista e politico italiano.

Altro 
2079 Jacchia, asteroide